Abierto Mexicano Telcel 2020 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2020 (mężczyźni)